Málva může být:
 Málva (oblast) – oblast v Madhjapradéši v Indii
 Málva (sultanát) – sultanát v dané oblasti v letech 1392–1562